Цисянь (Кайфын) (杞县) — уезд городского округа Кайфын провинции Хэнань (КНР).
 Цисянь (Хэби) (淇县) — уезд городского округа Хэби провинции Хэнань (КНР).
 Цисянь (Цзиньчжун) (祁县) — уезд городского округа Цзиньчжун провинции Шаньси (КНР).